Hubo tres personajes conocidos con el nombre de Lord John Hay:

 El Brigadier General Lord John Hay (1668 – 25 de agosto de 1706) fue el segundo hijo de John Hay, segundo Marqués de Tweeddale. Sirvió en el Ejército Británico bajo las órdenes del Duque de Marlborough. Fue coronel de los Scots Greys desde 1704 hasta su muerte;
 El Contraalmirante Lord John Hay (1 de abril de 1788 – 26 de agosto de 1851) fue el tercer hijo de George Hay, séptimo Marqués de Tweeddale y oficial de la Marina Real. Fue cuarto Lord naval de 1846 a 1847 y tercer Lord naval de 1847 a 1850;
 El Almirante de la flota Lord John Hay (23 de agosto de 1827 – 4 de mayo de 1916) fue el cuarto hijo de George Hay, octavo Marqués de Tweeddale y oficial de la Marina Real. Fue quinto Lord naval de abril a mayo de 1866, cuarto Lord naval entre mayo y julio de 1866, tercer Lord naval de 1868 a 1871, segundo Lord naval entre 1880 y 1883, primer Lord naval el año 1886 y Almirante de la flota el año 1888.